Rottenbach heißen folgende geographischen Objekte:

 Rottenbach (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

 Rottenbach (Oberfranken), Ortsteil der Gemeinde Lautertal, Landkreis Coburg, Bayern
 Rottenbach (Gemeinde Hirschbach), Ortsteil der Gemeinde Hirschbach, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Rottenbach (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Katastralgemeinde von Zwettl, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Rottenbach (Königsee), Ortsteil der Stadt Königsee, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

historisch:
 Rottenbach (Wüstung), im Ortsteil Singen der Stadt Stadtilm, Ilm-Kreis, Thüringen

Gewässer:
 Rottenbach (Ilm), linker Zufluss der Ilm in Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Rottenbach (Königseer Rinne), linker Zufluss der Königseer Rinne in Rottenbach, Gemeinde Königsee-Rottenbach, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Rottenbach (Lauter) – zwei Zuflüsse der Lauter (zur Itz) oder des Lauterbachs in Oberfranken, Bayern; flussabwärts:
 Rottenbach (Lauter, Tremersdorf), rechter Oberlauf bis Tremersdorf, Gemeinde Lautertal, Landkreis Coburg
 Rottenbach (Lauter, Coburg), linker Zufluss in der kreisfreien Stadt Coburg
 Rottenbach (Michelsbach), linker Zufluss des Michelsbachs bei Hördt, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Rotenbach
 Rothenbach
 Rottbach
 Röttbach
 Rottebach
 Röttenbach
 Rottenbacher
 Rottenbachgraben, rechter Zufluss der dort Röden genannten Röthen bei Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern